USS Tarawa war der Name zweier Schiffe der US-Marine, die nach dem pazifischen Atoll Tarawa benannt wurden, das im Zweiten Weltkrieg Schauplatz einer blutigen Auseinandersetzung zwischen der Marine der USA und Japans war.

 Die erste Tarawa (CV-40) war ein 1946 in Dienst gestellter Flugzeugträger.
 Die zweite Tarawa (LHA-1) ist ein 1976 in Dienst gestelltes amphibisches Angriffsschiff der Tarawa-Klasse.

Tarawa